Le dolmen du Mas Payrot peut désigner :
 le Dolmen 1 du Mas Payrot, dolmen situé à Saint-Michel-de-Llotes dans les Pyrénées-Orientales
 le Dolmen 2 du Mas Payrot, autre dolmen situé à Saint-Michel-de-Llotes